Acroconidiella — рід грибів родини Cladosporiaceae. Назва вперше опублікована 1964 року.

Класифікація 
До роду Acroconidiella відносять 7 видів:
 Acroconidiella eschscholtziae
 Acroconidiella eschscholziae
 Acroconidiella gracilis
 Acroconidiella indica
 Acroconidiella manoharacharii
 Acroconidiella trisepta
 Acroconidiella tropaeoli

Примітки

Джерела 
 Lindquist, J.C.; Alippi, H.E. 1964. Un nuevo genero de hongo parasito de Tropaeolum majus; Acroconiciella tropaeoli (Bond) nov. comb. sinonimo Heterosporium tropaeoli Bond. Darwiniana. 13(2-4):607-614 - P.612

Роди грибів